Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
arrondissement Oloron-Sainte-Marie, Frankrijk
Esbareich (kaas) of Oloron-Sainte-Marie, een Franse kaas